Лопырев, Лопырева (Лопырёв, Лопырёва) — русская фамилия:

 Лопырев, Геннадий Александрович — генерал-лейтенант ФСО.

 Лопырёва, Виктория Петровна (род. 1983) — российская телеведущая и фотомодель, блогер.

См. также 
 Лупырев
 Лопырево
 Лопыревский